Pelade est un nom propre ou commun qui peut désigner :

Saint chrétien
 Pelade (mort vers 516), évêque d'Embrun dans le comté de Nice ; fêté le .

Médecine
 La  pelade, un type d'alopécie provoquant la chute des cheveux ou des poils, probablement d'origine auto-immune.

Références